Le tournoi de tennis de San Diego est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1987 se dispute du 3 au .

Raffaella Reggi remporte le simple dames. En finale, elle bat Anne Minter, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jana Novotná et Catherine Suire.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de San Diego
 Saison 1987 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1987
San Diego
Tennis aux États-Unis en 1987
Sport en Californie en 1987
Tennis en août 1987